Atlétika az ókori olimpiákon is alapszáma volt a vetélkedéseknek, a „sportok királynője” néven tisztelik a futó, ugró, dobó versenyeket. Az újkori olimpiákon is biztos pont a játékok műsorában.
Az 1896-os athéni olimpiától kezdve mindig megrendezik egyre több számmal, 1928-as amszterdami olimpián rendeztek első alkalommal női atlétikai viadalokat.

Összesített éremtáblázat 
(A táblázatokban Magyarország és a rendező nemzet sportolói eltérő háttérszínnel, az egyes számoszlopok legmagasabb értéke vagy értékei vastagítással kiemelve.)

Versenyszámok

Résztvevők nemzetek szerint

Többszörös érmesek

Jegyzetek

Források 
 

 
Sportágak a nyári olimpiai játékokon